Madden NFL 2005 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 16 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён бывший Лайнбекер команды Балтимор Рэйвенс Рэй Льюис.

Рецензии и награды

Критики тепло приняли Madden 05 после релиза, особенно на GameCube, PlayStation 2 и Xbox. Её продавали по низкой цене $19.99, в отличие от предыдущих игр серии за $49.99.

Примечания 

Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для Xbox
Компьютерные игры 2004 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports